În fonetică, consoana sonantă laterală palatală este un sunet consonantic care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Spirantă laterală palatală, Consoană